Bouzas puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas

La Coruña
As Bouzas (Carballo), lugar de la parroquia de Sofán, concello de Carballo.
Bouzas (Mañón), lugar de la parroquia de Mañón, concello de Mañón.
Bouzas (Mugía), lugar de la parroquia de Moraime, concello de Mugía.
Bouzas (Puerto del Son), lugar de la parroquia de Miñortos, concello de Puerto del Son.
As Bouzas (Oza-Cesuras), lugar de la parroquia de Bragade, concello de Oza-Cesuras.

León
 Bouzas (Ponferrada), localidad del municipio de Ponferrada.

Lugo
As Bouzas (Baleira), lugar de la parroquia de Córneas, concello de Baleira.
Rego de Bouzas, lugar de la parroquia de Triabá, concello de Castro de Rey.
Bouzas Chás, lugar de la parroquia de Rúa, concello de Cervo.
As Bouzas (Muras), lugar de la parroquia de Muras, concello de Muras.
 Tralasbouzas, lugar de la parroquia de Ourol, concello de Orol.
Bouzas (Otero de Rey), lugar de la parroquia de Bonxe, concello de Otero de Rey.
Bouzas (Pastoriza), lugar de la parroquia de San Martiño de Corvelle, concello de Pastoriza.
As Bouzas (Vicedo), lugar de la parroquia de Cabanas, concello de Vicedo.
Bouzas (Villalba), lugar de la parroquia de Corvelle, concello de Vilalba.

Orense
As Bouzas (Allariz), lugar de la parroquia de San Mamede de Urrós, concello de Allariz.
Bouzas (Baños de Molgas), lugar de la parroquia de Baños de Molgas, concello de Baños de Molgas.
As Bouzas (Castrelo de Miño), lugar de la parroquia de Macendo, concello de Castrelo de Miño.
Bouzas (Lovios), lugar de la parroquia de San Paio de Araúxo, concello de Lovios.
Bouzas (Maceda), lugar de la parroquia de As Chás, concello de Maceda.
Bouzas (Garabás), lugar de la parroquia de Garabás, concello de Maside.
Bouzas (O Lago), lugar de la parroquia de O Lago, concello de Maside.
Bouzas (Parada de Sil), lugar de la parroquia de Sacardebois, concello de Parada de Sil.
Bouzas de Fondo, lugar de la parroquia de Melias, concello de Pereiro de Aguiar.
Bouzas Vedras, lugar de la parroquia de O Souto, concello de La Peroja.
Bouzas (Villamarín), lugar de la parroquia de Boimorto, concello de Villamarín.

Pontevedra
Bouzas de Abaixo, lugar de la parroquia de Oroso, concello de La Cañiza.
Bouzas de Arriba, lugar de la parroquia de Oroso, concello de La Cañiza.
Bouzas (La Cañiza), lugar de la parroquia de Valeixe, concello de La Cañiza.
Bouzas (Crecente), lugar de la parroquia de A Ameixeira, concello de Crecente.
Bouzas (Dozón), lugar de la parroquia de Sanguiñedo, concello de Dozón.
As Bouzas (La Estrada), lugar de la parroquia de Codeseda, concello de La Estrada.
Bouzas (Las Nieves), lugar de la parroquia de Tortoreos, concello de Las Nieves.
As Bouzas (Salvatierra de Miño), lugar de la parroquia de Lira, concello de Salvaterra de Miño.
Porto de Bouzas, lugar de la parroquia de Ribadelouro, concello de Tuy.
Bouzas (Cerdedo-Cotobade), lugar de la parroquia de Caroi, concello de Cerdedo-Cotobade.

Otros 
Bouzas (Vigo), parroquia del concello de Vigo.
Bouzas (Merca), lugar de la parroquia de A Manchica, concello de Merca.
Bouzas (Santa Comba), lugar de la parroquia de Montouto, concello de Santa Comba.
Bouzas (Sober), lugar de la parroquia de Anllo, concello de Sober.
As Bouzas (Barreiros), lugar de la parroquia de San Pedro de Benquerencia, concello de Barreiros.
As Bouzas (La Coruña), lugar de la parroquia de Visma, concello de La Coruña.
As Bouzas (Mazaricos), lugar de la parroquia de Coiro, concello de Mazaricos.
As Bouzas (Ortigueira), lugar de la parroquia de Devesos, concello de Ortigueira.
As Bouzas (Pantón), lugar de la parroquia de Ferreira de Pantón, concello de Pantón.
As Bouzas (Ribeira), lugar de la parroquia de Carreira, concello de Ribeira.
As Bouzas (Tordoya), lugar de la parroquia de Bardaos, concello de Tordoia.
As Bouzas (Villalba), lugar de la parroquia de Goiriz, concello de Villalba.